Blaue Brücke ist der Name folgender Bauwerke:

 Blaue Brücke (Cham), eine Fuß- und Radwegbrücke in Cham (Oberpfalz)
 Blaue Brücke in Freiburg im Breisgau, siehe Wiwilíbrücke
 Blaue Brücke über die Bille in Hamburg-Billbrook, siehe Liste von Brücken in Hamburg #Blaue Brücke*
 Blaue Brücke (Mülheim an der Ruhr), ehemalige Eisenbahnbrücke
 Blaue Brücke (Sankt Petersburg), Brücke über die Moika

sowie:
 ein deutscher Musikpreis für Neue Musik, siehe Preis für Komponisten und Interpreten „Blaue Brücke“
Siehe auch:
 Blaues Wunder (Dresden)